Okręty US Navy o nazwie USS "Plover":

 Pierwszy "Plover" (AM-12) miał być trałowcem typu Lapwing, ale jego budowa została przerwana 4 grudnia 1918.
 Drugi "Plover" (AM-408) miał być trałowcem typu Admirable, ale jego budowa została przerwana 11 sierpnia 1945.
 Trzeci "Plover" (AMc-3) był trałowcem typu Pipit, który był w służbie w latach 1941-1944.
 Czwarty "Plover" (AMS-33) był trałowcem typu YMS-1, który był w służbie w latach 1944-1968.

Plover